Wyszki (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Kłodzki
 Wyszki (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Bielski
 Wyszki (Podlachië), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Bielski
 Wyszki (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński